Пјер-Иг Ербер и Никола Маи су освојили турнир. У финалу су савладали Џејмија Марија и Џона Пирса са 6:4, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 
 Жреб турнира на сајту atptour.com

Отворено првенство САД у тенису 2015.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — мушки парови